Lago di Loppio – antico lago trasformato in zona umida, in provincia autonoma di Trento 
 Loppio – frazione del comune di Mori
 Valle di Loppio – valle a destra della Vallagarina